Мария-Элена Кириаку (; 11 января 1984, Ларнака, Кипр) — греческая певица кипрского происхождения.

Биография 
Кириаку одержала победу в первом сезоне шоу талантов The Voice of Greece, где принимала участие в команде Деспины Ванди. С песней «One Last Breath» представляла Грецию на Евровидении 2015. В финале певица заняла 19-е место.

Личная жизнь 
Помимо Марии, в её семье было ещё трое детей, среди них и кипрский футболист Кирьякос Павлу.

В 2006 году Мария вышла замуж за кипрского спортивного журналиста Грегориса Грегориу, в браке родилось трое детей. Мария и Грегорис развелись в 2011 году.

Источники

Ссылки 
 Греция на Евровидении 2015
 Мария — участница Евровидения 2015

Поп-вокалисты Греции
Победители телешоу «The Voice»
Участники «Евровидения-2015»
Представители Греции на «Евровидении»